Chaetophiophoma är ett släkte av svampar. Chaetophiophoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetophiophoma